Domenico Bonsi (1430-1501) – giurista italiano
 Domenico Bonsi (1522-1583) –  diplomatico italiano
 Domenico Bonsi (1591-1621) – vescovo italiano